Butebo (district), district in Oeganda
 Butebo (plaats), plaats in Oeganda, hoofdplaats van bovenstaand district